Джозеф Олувасейю Темитопе Айоделе-Арибо (; родился 21 июля 1996 года, Камберуэлл, Англия) — нигерийский футболист, полузащитник клуба «Саутгемптон» и сборной Нигерии.

Клубная карьера 
Арибо начал профессиональную карьеру в клубе «Стейнс Таун». 9 августа 2014 года в матче против «Уайтхока» он дебютировал в Истмийской лиге. В 2016 году Арибо перешёл в «Чарльтон Атлетик». 17 декабря в матче против «Питерборо Юнайтед» он дебютировал в 1 Лиге Англии. 23 декабря в поединке против «Блэкпула» Джо забил свой первый гол за «Чарльтон Атлетик».

Летом 2019 года Арибо перешёл в шотландский «Рейнджерс». 4 августа в матче против «Килмарнока» он дебютировал в шотландской Премьер-лиге. 10 ноября в поединке против «Ливингстона» Джо забил свой первый гол за «Рейнджерс». 20 февраля в матче Лиги Европы против португальской «Браги» он забил гол. В 2021 году Джо помог клубу выиграть чемпионат. В 2022 году стал финалистом Лиги Европы, где в финале против франкфуртского «Айнрахта» забил гол. В том же году помог команде завоевать Кубок Шотландии.

Летом 2022 года Арибо перешёл в «Саутгемптон», подписав контракт на 4 года. 6 августа в матче против «Тоттенхэм Хотспур» он дебютировал в английской Премьер-лиге. 13 августа в поединке против «Лидс Юнайтед» Джо забил свой первый гол за «Саутгемптон».

Карьера в сборной 
10 сентября 2019 года в товарищеском матче против сборной Украины Арибо дебютировал за сборную Нигерии. В этом же поединке он забил свой первый гол за национальную команду. 

В 2022 году Арибо принял участие в Кубке Африки 2021 в Камеруне. На турнире он сыграл в матчах против команд Египта, Судана и Туниса.

Голы за сборную Нигерии

Достижения 

Клубные

«Рейнджерс»
 Победитель шотландской Премьер-лиги: 2020/2021
 Обладатель Кубка Шотландии: 2021/2022
 Финалист Лиги Европы: 2021/2022

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Саутгемптон»

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Игроки ФК «Стейнс Таун»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Саутгемптон»